Длиннохвостый блестящий скворец — русское название двух видов блестящих скворцов из семейства скворцовых: